Tustin (Califórnia)
Tustin (Michigan)
Tustin Foothills

Desambiguação